Strada statale 60 – strada statale polacca
 Strada statale 60 del Monte Maggiore – strada statale italiana